Messal ist der Familienname folgender Personen:

 Rüdiger Messal (* 1952), deutscher politischer Beamter, Staatssekretär NRW
 Sebastian Messal (* 1977), deutscher prähistorischer Archäologe